Даниэль Стеллваген (; род. 1 марта 1987, Суст) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Нидерландов участник трёх Олимпиад (2008—2012) и 3-х командных чемпионатов Европы (2007—2011).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов